I vampiri dello spazio – film di fantascienza per la regia di Val Guest del 1957
I vampiri dello spazio – romanzo di fantascienza di Colin Wilson del 1976